Golfin steht für:

 Golfin (Dolj), ein Dorf im rumänischen Kreis Dolj

Golfín ist ein Namensteil von:

 Francisco José Pérez y Fernández-Golfín (1931–2004), spanischer Geistlicher römisch-katholischer Bischof von Getafe